Географічні об'єкти
 Арама — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Гіпускоа.
 Арама — село у повіті Ясси в Румунії.
 Арама — село-плем'я у Новій Каледонії.

Персоналії
 Арама — перший правитель Урарту, стародавньої держави на території нинішньої Вірменії.
 Горія Арама (; 1930—2007) — румунський письменник, поет, сценарист.
 Іцхак Арама (; 1420—1494) — іспанський рабин та учений.

Інше
 Арама — журавлеподібний птах монотипової родини Арамові (Aramidae).